Paelinck ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Paelinck (* 1930), belgischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Paelinck (1781–1839), belgischer Maler